Blokade er flertydigt det kan henvise til:
 Blokade (medicinsk) – ved smerter i led og muskler kan der gives en indsprøjtning med binyrebarkhormon og/eller et lokalbedøvende middel.
 Blokade (strejke) – hvor en virksomhed hindres i at virke ved at medlemmer af en fagforening forbydes at tage ansættelse der (kombineret med at de ansatte medlemmer strejker).
 Blokade (militær) – hvor et område helt eller delvist afskæres fra kontakt med omverdenen. Blokade af et land er at opfatte som en krigserklæring.